Casull peut désigner : 
 .454 Casull, un calibre de balle de revolver ;
 Pacifica Casull, l'héroïne de Scrapped Princess.